Армянский — название населённых пунктов в России:

 Армянский — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Армянский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.

См. также 
 Армянский переулок
 Армянский горсовет
 Армянский язык